Mueang Nakhon Sawan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 238.760 de locuitori și o suprafață de 748,27 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 170 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan